Aceasta este o listă de catedrale care au ca hram (patronaj) Sfânta Treime.



A

Argentina 
 Catedrala Metropolitană din Buenos Aires la Buenos Aires

B

Belgia 
Catedrala Sfânta Treime din Bruxelles;

Bulgaria 

Catedrala Sfânta Treime din Ruse;

C

Canada 

Catedrala Sfânta Treime din Québec;

D

E

Etiopia 

Catedrala Sfânta Treime din Addis Abeba;

F

Franța 
Catedrala Sfânta Treime din Laval;
Catedrala Sfânta Treime din Paris;

G

Republica Georgia 
Catedrala Sfânta Treime din Tbilisi;

Germania 

Catedrala Sfânta Treime din Dresda;

H

Haiti 
 Catedrala Sfânta Treime din Port-au-Prince (distrusă în cutremurul de pământ din 2010);

I

Republica Irlanda 
Catedrala Sfânta Treime din Waterford, comitatul Waterford;

Italia 
Catedrala Sfânta Treime din Campobasso;
Catedrala Sfânta Treime din Cerreto Sannita;

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Regatul Unit 
 Catedrala Sfânta Treime din Norwich;

România 

Catedrala Sfânta Treime din Arad;
Catedrala Sfânta Treime din Baia Mare;
Catedrala Sfânta Treime din Blaj;
Vechea Catedrală Sfânta Treime din Cluj, (1811; 1921-1932); 
Catedrala Sfânta Treime din Gherla;
Catedrala Sfânta Treime din Sibiu;

Federația Rusă 
Catedrala Sfânta Treime din Kostroma;
Catedrala Sfânta Treime din Pskov;
Catedrala Sfânta Treime din Sankt Petersburg;
Catedrala Sfânta Treime în Mănăstirea Aleksandr Nevski din Sankt Petersburg; 
Catedrala Sfânta Treime din Serghiev Posad;

S

Slovacia 
Catedrala Sfânta Treime din Žilina.

T

U

Ucraina 
Catedrala Sfânta Treime din Poceaiv;

V

W

X

Y

Z

Vezi și 
Sfânta Treime
Lista catedralelor din România

Listă
Sfânta Treime